Accumulation peut désigner :
 accumulation, en littérature, une figure de rhétorique qui se traduit par une énumération d'éléments appartenant à une même catégorie et qui crée un effet de profusion ;
 accumulation, en électricité, se fait grâce à des condensateurs, des batteries, des piles ou des accumulateurs (piles rechargeables) ;
 accumulation, en météorologie, le cumul des précipitations tombées au sol ;
 accumulation, en art, un entassement, un empilement, une multiplication, sur une surface, un espace défini (tableau, boîte, etc.), exemple : le Nouveau Réalisme, Arman.

Voir aussi 
 Accumulation par dépossession, en économie, un phénomène de concentration des richesses
 Point d'accumulation, en mathématique, est un lieu où s'accumulent un nombre infini de valeurs